Giovanni D'Avossa – senatore del Regno d'Italia
Giovanni D'Avossa – medaglia d'oro al Valor militare